Matanzas es el nombre de varios lugares:

 Matanzas, ciudad y municipio de Cuba;
 provincia de Matanzas, provincia de Cuba;
 Matanzas, localidad de Chile;
 Matanzas, municipio de República Dominicana.